Il doppio del torneo di tennis Stockholm WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Tom Okker che hanno battuto in finale Patrice Dominguez e Kim Warwick 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Arthur Ashe /  Tom Okker (Campioni)
 Hans Kary /  Fred McNair (quarti di finale)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)
 Steve Krulevitz /  John Lloyd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm WCT 1975